

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Sapieniec – część wsi Barcice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Sapieniec – część wsi Przysietnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Sapieniec – przysiółek wsi Przytuły w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Pozezdrze